Vijay (Sanskrit ) est un prénom indien. Il vient du mot vijaya qui veut dire "victorieux".

C'est l'un des noms d'Arjuna, un héros du Mahābhārata.

Prénom

Patronyme 

 Joseph Vijay (1974-), un acteur indien.

Titre 

Vijay, un film de Bollywood ;
Vijay and I, un long-métrage belge de Sam Garbarski, sorti en 2013.

Autre 
 Opération Vijay, la conquête du reste de l'empire colonial portugais par l'Inde en 1961

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom indien
Patronyme indien